Василий Иванович Гладий (; род. 23 мая 1972, с. Задубровцы, Снятынский район, Ивано-Франковская область, УССР, СССР) — украинский политический деятель. Народный депутат Украины. Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» с 2000 года.

Образование 
Школьный отдел Черновицкого педагогического училища (1987-1991), «Педагогика и методика начального обучения». Педагогический факультет Прикарпатского университета имени Василия Стефаника (1991-1994), «Педагогика и методика начального обучения», юридический факультет (1994-1998), «Правоведение». Одесский региональный институт государственного управления Украинской академии государственного управления при Президенте Украины (2001-2004), «Государственное управления».

Соавтор историко-краеведческого произведения «Село в дубравой» (1999). Владеет только Украинским языком (гуцульский диалект).

Карьера 
С 1994 — руководитель факультативов в Задубривской СШ Снятинского района.

С декабря 1994 — консультант орготдела Снятынской райгосадминистрации.

С мая 1998 — заместитель председателя, а с декабря 2002 — председатель Снятынского райсовета.

Ноябрь — декабрь 2007 — и.о. заместителя председателя, а с декабря 2007 — заместитель председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Ноябрь 2010 — декабрь 2012 — первый заместитель председателя Ивано-Франковского облсовета.

На парламентских выборах 2012-го года избран народным депутатом VII созыва от партии «Батькивщина» по одномандатному округу №89 в Ивано-Франковской области, набрав 48,57% голосов избирателей. В Верховной Раде стал председателем подкомитета по вопросам государственного строительства Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. На досрочных парламентских выборах 2014 года занял по 89 округу 2-е место, набрав 15,53% голосов избирателей.

Семья 

Украинец. Отец Иван Михайлович (1949) — работник сельского хозяйства, мать Анна Михайловна (1951) — учитель, пенсионер. Жена Ольга Васильевна (1975) — учитель, секретарь Красноставсого сельсовета. Дочери Татьяна (1998) и София (2002).

Награды 
Награждён почётной грамотой Верховной Рады Украины (2006).

Ссылки 
 
 

Депутаты районных советов Украины
Выпускники вузов Ивано-Франковска
Выпускники вузов Одессы
Депутаты Ивано-Франковского областного совета
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены «Батькивщины»
Кандидаты политических наук Украины